Сычёвский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Сычёвский сельсовет — в Смоленском районе Алтайского края.
 Сычёвский сельсовет — в Свободненском районе Амурской области.
 Сычёвский сельсовет — в Варгашинском районе Курганской области (упразднён в 2019).
 Сычёвский сельсовет — в Кетовском районе Курганской области (упразднён в 2022).
 Сычёвский сельсовет — в Воскресенском районе Московской области (упразднён в 1930).